Хендерсон има више значења:
 Хендерсон (Аргентина)
 Округ Хендерсон (Илиноис)
 Округ Хендерсон (Кентаки)
 Округ Хендерсон (Северна Каролина)
 Округ Хендерсон (Тексас)
 Округ Хендерсон (Тенеси)
 Хендерсон (Њујорк)
 Хендерсон (Џорџија)
 Хендерсон (Мичиген)
 Хендерсон (Ајова)
 Хендерсон (Невада)
 Хендерсон (Тексас)
 Хендерсон (Западна Вирџинија)
 Хендерсон (Луизијана)
 Хендерсон (Мериленд)
 Хендерсон (Минесота)
 Хендерсон (Небраска)